Dies ist eine vollständige Liste österreichischer Reisezugwagen der ÖBB (Österreichische Bundesbahnen) im Aktivstand.
__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__

Fernverkehrswagen 
Im Fernverkehr werden von der ÖBB folgende Wagen eingesetzt:

Nahverkehrswagen 
Im Nahverkehr werden von der ÖBB folgende Wagen eingesetzt:(Quelle: )

Einzelnachweise 

Österreichische Bundesbahnen
ÖBB
!